Elisabeth Kreuzer ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Kreuzer (* 1945), deutsche Schauspielerin, siehe Lisa Kreuzer
 Elisabeth Stephanie Kreuzer (1845–1936), deutsche Sängerin (Sopran) und Schauspielerin, siehe Elise Stephanie Kreuzer